Sulemana ist der Familienname folgender Personen:

 Kamaldeen Sulemana (* 2002), ghanaischer Fußballspieler
 Memunatu Sulemana (* 1977), ghanaische Fußballspielerin und -trainerin